BNY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bellona (Isole Salomone)
 bny – codice ISO 639-3 della lingua bintulu